Алекса́ндр Попо́в:
 
 
 
 Попов, Александр Борисович (род. 1959) — советский и российский тяжелоатлет.
 
 Попов, Александр Викторович (1974—2018) — российский полковник, Герой Российской Федерации.
 Попов, Александр Витальевич (род. 1986) — российский музыкальный продюсер и диджей.
 
 Попов, Александр Георгиевич (род. 1957) — российский композитор.
 Попов, Александр Григорьевич (1917—2004) — советский полковник, Герой Советского Союза.
 
 
 
 
 Попов, Александр Ипполитович (1904—1979) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Попов, Александр Никитич (1872—?) — член III Государственной думы от Самарской губернии.
 Попов, Александр Никифорович (около 1840—1881) — русский химик-органик и педагог.
 
 
 
 Попов, Александр Протогенович (1827—1887) — русский археолог, архитектор и реставратор, художник.
 Попов, Александр Романович (1922—2005) — советский партийно-хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Александр Серафимович (псевдоним: Александр Серафимович; 1863—1949) — советский писатель журналист, военный корреспондент, лауреат Сталинской премии.
 
 Попов, Александр Степанович (1859—1906) — русский физик и электротехник, изобретатель в области радиосвязи.
 
 Попов, Александр Яковлевич (псевдоним: Александр Яшин; 1913—1968) — русский советский поэт, прозаик и журналист, военный корреспондент. См. также 
 Александр Попов (фильм)

 Примечания